Трудовое () — посёлок,
Новониколаевский сельский совет,
Мелитопольский район,
Запорожская область,
Украина.

Население по переписи 2001 года составляло 680 человек.

Географическое положение 
Посёлок Трудовое находится на берегу реки Тащенак,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Першотравневое,
ниже по течению на расстоянии в 6 км расположено село Новониколаевка.
Река в этом месте пересыхает, на ней сделаны запруды.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 Согласно сайту Верховной Рады Украины, село было основано в 1890 году, хотя недалеко от сельского кладбища была найдена могильная плита, датируемая 1871 годом. На месте будущего села находились хутора немцев-меннонитов под названием Нейтейх и Шёнтейх(исток р. Тащенак), основанные во 2 четверти 19 века Вильгельмом Мартенс и его зятем Давидом Шредером.
 После установления Советской власти в селе разместилась исправительно-трудовая колония НКВД, существовавшая до 1959 года.
 В 1961 году посёлок получил своё нынешнее название Трудовое.

Объекты социальной сферы 
 Школа. Трудовская общеобразовательная школа I—III ступеней расположена по адресу ул. Школьная, 9. В школе 11 классов и 58 учеников. Школа русскоязычная. Из 16 педагогов 8 сами являются выпускниками Трудовской школы. Школа открылась в 1973 году, и её здание было рассчитано на 392 учащихся..

Достопримечательности 
В посёлке сохранилось несколько жилых и хозяйственных построек немецкой колонии Нейтейх. На территории села были найдены жёрнов и три надгробных плиты второй половины XIX века. Одна надгробная плита была найдена в теле плотины одного из ставков. По рассказам жителей села, старые надгробные плиты использовались для укрепления этой плотины.

Знаменитые жители 
 М. П. Морсина, Л. Ф. Платонова и Л. В. Шевченко — работницы племсовхоза «Мелитопольский», Герои Социалистического Труда.

Примечания

Ссылки 
 Трудовое на картах: 1943, 1991 годы.